Plamen Donchev est un acteur bulgare né le  à Gigen en Bulgarie.

Filmographie 

 1977 : Avantage de Georgi Djulgerov

Liens externes 
  
  
  

Naissance en novembre 1938
Acteur bulgare de cinéma